Vaterpolsko prvenstvo Jugoslavije za sezonu 1988./89. je osvojila Mladost iz Zagreba

Prva liga

Ligaški dio 

 Izvori: 
 Jadran-Koteks : '20 - '90

Doigravanje 
Pobjednik Mladost

1.B liga 

 Izvori: 
 70 godina vaterpola u Župi dubrovačkoj i 50 godina VK "Gusara" Mlini

Druga liga 
Igrano tokom 1989.

Jug 

 Izvori: 
 70 godina vaterpola u Župi dubrovačkoj i 50 godina VK "Gusara" Mlini

Istok 

 Izvori: 
 VK Senta

Republička prvenstva

Hrvatska 
Igrano u Veloj Luci 1989.

Konačni poredak:
 Vela Luka (Vela Luka)
 Šipan (Šipanska Luka)
 Veterani 70 (Split
 Crikvenica (Crikvenica)
 Mladost (Bjelovar)
 Izvori: 
  Vaterpolo klub Vela Luka 1953. – 2003

Izvori 
  

1988-89